Selawik Lake, lac d'Alaska
 Selawik, ville d'Alaska
 Refuge faunique national de Selawik, refuge faunique d'Alaska
 Rivière Selawik, rivière d'Alaska